Апостольский префектура Хайчжоу () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Хайчжоу, Китай. Апостольская префектура Хайчжоу распространяет свою юрисдикцию на часть территории провинции Цзянсу. Апостольская префектура Хайчжоу подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

9 июня 1949 года Римский папа Пий XII издал буллу Recta Ecclesiarum, которой учредил апостольскую префектуру Баоцзина, выделив её из епархии Шанхая.

Ординарии апостольской префектуры 

 священник Ferdinand Lacretelle (21.02.1951 — 1983);
 Sede vacante — с 1983 года по настоящее время.

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Recta Ecclesiarum, AAS 41 (1949), стр. 586

Ссылки 
 Информация
 Информация

Католические епархии Китая